Хрипунов Олександр Вікторович — український дипломат, тимчасово повірений у справах України на Кубі, генеральний консул України в Барселоні.
 Хрипунов Сергій Всеволодович (1978-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.